John Harris – scrittore e matematico britannico 1666-1719
 John Harris – critico musicale britannico 1969-
 John Harris – giocatore di football statunitense 1956-
John Harris – calciatore scozzese (1917–1988)